Ladenbauer ist eine Bezeichnung für Unternehmen und deren Mitarbeiter im Bereich des Ladenbaus.

Ladenbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Valentin Ladenbauer (1942–2006), österreichischer Sportschütze, Apotheker und Lokalpolitiker